Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  A

A